Шон Питер Бекер (; 7 июля 1975, Ранферли, Отаго) — новозеландский кёрлингист. Четырёхкратный чемпион Тихоокеанского региона (1998, 2000, 2003, 2004), знаменосец сборной Новой Зеландии на зимних Олимпийских играх 2006 года, где ведомая им в качестве скипа команда финишировала последней, проиграв все свои матчи. Трижды обладатель награды Колина Кэмпбелла (1999, 2004, 2012). Шон родом из кёрлинговой семьи: его отец Питер, сестра Бриджет, вместе с которой они стали в 2010 году вице-чемпионами мира в смешанных парах, брат Скотт, мама и дедушка также имеют опыт выступления за сборную Новой Зеландии по кёрлингу. Вне спорта Шон занимается овцеводством.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Родившиеся в регионе Отаго
Кёрлингисты Новой Зеландии
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 2006 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Чемпионы Тихоокеанско-Азиатского региона по кёрлингу
Чемпионы Новой Зеландии по кёрлингу